Aron eller Aaron har flere betydninger:

Personer 
Aron er som fornavn et drengenavn.

Aron 
 Aron, præst og bror til Moses i jødiske, kristne og muslimske tekster.
 Aron fra Kangeq, grønlandsk fanger, illustrator og fortæller.
 Aron David, dansk proprietær og politiker.
 Aron Henning, dansk politiker.
 Aron Jerndahl, svensk billedhugger.
 Aron Jóhannsson, amerikansk/islandsk fodboldspiller.
 A.F. Lamm, dansk vekselerer og kommunalpolitiker.
 Aron Ralston, amerikansk bjergbestiger.
 Aron Schmidhuber, tysk fodbolddommer.
 Aron Winter, surinamsk fodboldspiller.

Aaron 
 Aaron Avsjalumov, russisk-jødisk komponist og lærer.
 Aaron Baddeley, amerikansk/australsk golfspiller.
 Aaron Burr, amerikansk politiker og eventyrer.
 Aaron Copland, amerikansk komponist.
 Aaron Eckhart, amerikansk skuespiller.
 Aaron Hughes, nordirsk fodboldspiller.
 Aaron Hunt, tysk fodboldspiller.
 Aaron Jeffery, newzealansk skuespiller.
 Aaron Kampman, amerikansk footballspiller.
 Aaron Kemps, australsk professionel cykelrytter.
 Aaron Kernis, amerikansk komponist.
 Aaron Lennon, britisk fodboldspiller.
 Aaron Mokoena, sydafrikansk fodboldspiller.
 Aaron Nimzowitsch, lettisk skakspiller.
 Aaron Olsen, amerikansk landevejscykelrytter.
 Aaron Ramsey, walisisk fodboldspiller.
 Aaron Rodgers, amerikansk footballspiller.
 Aaron Ross, amerikansk footballspiller.
 Aaron Schobel, amerikansk footballspiller.
 Aaron Seltzer, amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter.
 Aaron Smith, amerikansk footballspiller.
 Aaron Sorkin, amerikansk manuskriptforfatter, dramatiker og filmproducer.
 Aaron Rouse, amerikansk footballspiller.
 Aaron Spelling, amerikansk film- og tv-producer.
 Aaron Stainthorpe, britisk musiker.
 Aaron Stanford, amerikansk skuespiller.
 Aaron Swartz, amerikansk programmør, forfatter mm.

Som mellemnavn 
 Meïr Aron Goldschmidt, dansk-jødisk forfatter, satiriker og politisk iagttager.
 Harald Aron Peter Philipsen, dansk øjenlæge.

Andet 
 Aaron's rod, roman af D. H. Lawrence fra 1922.
 Arons' stav, stav båret af præsten Aron.
 AARON, et softwareprogram.
 AaRON, fransk popduo.

Drengenavne